Cuminoides obliqua är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Cuminoides obliqua ingår i släktet Cuminoides och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
obliqua